John McConnell ist der Name folgender Personen:

* John McConnell (Schauspieler) (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler 
 John McConnell (Fußballspieler, 1881) (* 1881), schottischer Fußballspieler
 John McConnell (Fußballspieler, 1890) (* 1890), schottischer Fußballspieler
 John H. McConnell (1923–2008), US-amerikanischer Geschäftsmann 
 John Michael McConnell (* 1943), US-amerikanischer Vize-Admiral und Regierungsbeamter
 John P. McConnell (1908–1986), US-amerikanischer General